Ван Геннип — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Ван Геннип, Ивонн (род. 1964) — нидерландская конькобежка.
 Ван Геннип, Карин (род. 1968) — нидерландский политик.

См. также 
 Геннеп, Арнольд ван